

Informatica 
 F10 – tasto presente sulla tastiera del computer

Trasporti 
 F 10 – sommergibile della Regia Marina
 F10 – linea dei traghetti di Berlino
 BMW F10 – serie di vettura BMW
 Ferrari F10 – monoposto della Ferrari
 Fokker F.10 – trimotore della Fokker